Chappe (cràter), cràter d'impacte a la Lluna
 Claude Chappe (Brûlon, 1763 - París, 1805), inventor d'un sistema de telegrafia òptica que es va estendre per tota França
 Georges Chappe (Marsella, 1944), ciclista francès professional entre 1965 i 1972